«Драгоценный подарок» — советский полнометражный цветной стереоскопический музыкальный художественный фильм-комедия, поставленный на Московской киностудии художественных фильмов имени М. Горького в  году режиссёром Александром Роу.

Премьера фильма состоялась в июле 1956 года.

Сюжет 
Свой день рождения Карп Трофимович Сидоренко решил отметить с друзьями на рыбалке. В этот же день с Дальнего Востока, с реки Амур, приезжает в гости его племянник Саша Ватрушкин и привозит огромную живую щуку. И вот дочь Маша, сын Петя и сам Саша решают сделать виновнику торжества драгоценный подарок, незаметно прицепив эту щуку ему на крючок. Но сначала случайно прицепили не на ту удочку. В итоге же драгоценным подарком становится кое-что другое…

В ролях 
 Владимир Володин — Карп Трофимович Сидоренко
 Галина Степанова — Евдокия Ивановна Сидоренко
 Лилия Лазукова — Маша Сидоренко
 Александр Лебедев — Петя Сидоренко
 Лев Фричинский — Саша Ватрушкин
 Мария Миронова — Леокадия Михайловна (тётя Лёка)
 Михаил Кузнецов — Пётр Петрович Сперантов
 Вера Орлова — Тамара Васильевна Сперантова, жена Сперантова
 Рина Зелёная — Настя, домработница у Сперантовых
 Георгий Милляр — профессор Утятин
 Эммануил Геллер — аптекарь
 Татул Дилакян — шофёр такси

В эпизодах 
 Владислав Баландин — влюблённый на скамейке
 Николай Блащук
 Николай Горлов
 Александр Жуков — Александр Иванович, рыбак
 Элеонора Прохницкая (в титрах указана как — Э. Прахницкая)
 Иван Рыжов
 Александр Тимонтаев — рыбак в очках и соломенной шляпе
 Л. Трактовенко
 Михаил Щербаков — рыбак
 Аркадий Цинман — эпизод

Съёмочная группа 
 Сценарий — Александра Филимонова
 Режиссёр-постановщик — Александр Роу
 Операторы — Дмитрий Суренский, Константин Арутюнов
 Композитор — Анатолий Лепин
 Художник — Юрий Швец
 Звукооператор — Анатолий Дикан
 Режиссёры — Генрих Оганесян, З. Данилова 
 Художник-гримёр — А. Иванов
 Монтаж — Ксении Блиновой
 Редактор — Валерия Погожева
 Консультант по рыболовному спорту — Д. Самарин
 Ассистент оператора — А. Масленников
 Оператор комбинированных съёмок — Л. Сазонов
 Оркестр Главного Управления по производству фильмов
 Дирижёр — Арнольд Ройтман
 Директор картины — Андрей Демьяненко

Технические данные 
 Художественный фильм, стереоскопический, цветной.

Видеоздания 
 2005 — на DVD, дистрибьютор Grand Records, в серии «Наша комедия».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1956 года
Фильмы-сказки СССР
Стереофильмы СССР
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы СССР 1956 года
Фильмы на русском языке